Джон Са́лливан (): Салливан, Джон (1740—1795) — американский генерал, участник Войны за независимость США.
 Салливан, Джон Джозеф (род. 1959) — американский государственный и политический деятель, посол США в РФ (2020—2022).
 Салливан, Джон Лоуренс (1858—1918) — американский боксёр, выступавший в тяжёлом весе.